Termin RNR ima više značenja.

 Ribonukleozid-difosfat reduktaza, enzim
 -{Rig 'n' Roll}-, video igra